Taverna (eetgelegenheid), een klein Grieks of Italiaans restaurant
 Taverna (gemeente), een gemeente in de provincie Catanzaro in de Italiaanse regio Calabrië
 Taverna (achternaam), een familienaam
 Alessandro Taverna, Italiaans pianist
 Dominic Taverna, Italiaans politieman en slachtoffer van terrorisme
 Ferdinando Taverna, Italiaans kardinaal
 Francesc Taverna-Bech, Spaans componist
 Gaudenz Taverna, Zwitsers kunstschilder
 Rolando Taverna, Italiaans aartsbisschop
 Rinaldo Taverna, Italiaans politicus
 Xavier Taverna, Italiaans bokstrainer

Zie ook 
 La Taverna
 Taverna Nova
Taverne (doorverwijspagina)